Abbotts Lake steht für Gewässer
Abbotts Lake (Australien)
Abbotts Lake (Kanada)